Rennhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Rennhofer (* 1960), österreichischer Gemeindebediensteter und Politiker (ÖVP)
 Johann Rennhofer (* 1936), österreichischer Politiker (ÖVP) und Landesbeamter